Xiyi bezeichnet:

 Xiyi (Heqing) (西邑镇), Großgemeinde im Kreis Heqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiyi (Mile) (西一镇), Großgemeinde der Stadt Mile in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiyi (Longyang) (西邑乡), Großgemeinde im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan